Alejandro Barrera ist der Name folgender Personen:

* Alejandro Barrera, Geburtsname von Dakar (Schauspieler) (1921–2004), peruanischer Ringer und Schauspieler
 Alejandro Barrera (Boxer) (* 1986), mexikanischer Boxer